Ridolfior (Ridolfia) är ett släkte av flockblommiga växter som beskrevs av Giuseppe Giacinto Moris. Ridolfior ingår i familjen flockblommiga växter. 

Släktet innehåller bara arten Ridolfia segetum.

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Flockblommiga växter
Ridolfia